Kuliga (Komi), localitat de la república de Komi, a Rússia
 Kuliga (Sverdlovsk), localitat de la província de Sverdlovsk, a Rússia